Peter Nicholas ist der Name folgender Personen:

* Peter Nicholas (Unternehmer) (1941–2022), US-amerikanischer Unternehmer
 Peter Nicholas (Fußballspieler) (* 1959), walisischer Fußballspieler und -trainer
 Peter Nicholas (Segler) (* 1963), neuseeländischer Segler